Crossaster är ett släkte av sjöstjärnor som beskrevs av Müller och Franz Hermann Troschel 1840. Crossaster ingår i familjen solsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Solsjöstjärnor
Crossaster